ФК «Ювентус» у сезоні 1937—1938 — сезон італійського футбольного клубу «Ювентус».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Італії

Товариські матчі 
 29.08.1937, «Новара» - «Ювентус»	1-2
 05.09.1937, «Амброзіана-Інтер» - «Ювентус» -	2-2 (Кубок Джузеппе Каймі)
 31.10.1937, «Чунео» - «Ювентус» -	0-5
 05.06.1938, «Ювентус» - «Б'єллезе» - 5-1
 12.06.1938, «Ювентус» - «Про Верчеллі» —  4-0
 16.06.1938, «Ювентус» - «Савільянезе» - 0-0
 19.06.1938, «Б'єллезе» - «Ювентус» - 2-5

Посилання 
 
 

1937–1938
Ювентус